Шривастава — индийская фамилия, восходящая к касте писарей каястха. Известные носители:
 Шривастава, Адеш (1964—2015) — индийский композитор и певец, написавший за свою карьеру свыше 100 песен на хинди.
 Шривастав, Дханпатрай (1880—1936) — индийский писатель, публицист, сценарист.
 Шривастава, Нирмала (1923—2011) — гуру из Индии, основательница сахаджа-йоги.
 Шривастава, Чандрика Прасад (1920—2013) — индийский государственный служащий в отставке, дипломат, генеральный секретарь Международной морской организации (1974—1989).